Forkortelsen BNF eller BnF kan henvise til flere emner, heriblandt:

 Backus-Naur form – en metasyntaks
 Bibliothèque nationale de France – det franske nationalbibliotek
 Botswana National Front – et politisk parti i Botswana
 British National Front – et politisk parti i Storbritannien